Истапан де ла Сал има више значења:

 Општина Истапан де ла Сал (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Истапан де ла Сал (Истапан де ла Сал, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику